

Patronyme 

 Alberto Contini (1965-), musicien et producteur italien, guitariste, bassiste ou claviériste du groupe de metal extrême Bulldozer ;
 Alfio Contini (1927-2020), directeur de la photographie italien ;
 Daniel Contini (19?-20?), géologue français, professeur à l'université de Besançon
 Joseph Contini (1827-1892), français ;
 Gavino Contini (1855-1915), poète italien ;
 Gianfranco Contini (1912-1990), critique littéraire ;
 Giorgio Contini (1974-), footballeur puis entraineur suisse ;
 Matteo Contini (1980-), footballeur italien ;
 Silvano Contini (1958-), coureur cycliste italien.

Fiction 
 Enrico Contini, un personnage de fiction de la série télévisée Medicopter ;
 Le Jardin des Finzi-Contini (), un roman italien de Giorgio Bassani paru en 1962 ;
 Le Jardin des Finzi-Contini (), un film italien réalisé en 1970 par Vittorio De Sica, adaptation du roman.